Бергельмир:

 Бергельмир — в германо-скандинавской мифологии великан, который вместе со своей женой пережил убийство Имира.
 Бергельмир — нерегулярный спутник планеты Сатурн.